

Géographie 

 Karkar, une île volcanique dans la mer de Bismarck, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Karkar, une région du Pount, région du Nord-Est de la Somalie dont les chefs se sont déclarés autonomes en 1998.

Personnalités 

 Boubacar Traoré, un chanteur malien.

Langue 
Karkar peut aussi désigner :
 Karkar, une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Sandaun.

Homonymie de toponyme